serpentijn (kanon), een middeleeuws type kanon
 serpentijn (mineraal), een magnesium-ijzer-silicaat
 serpentiniet, een soort gesteente